Монтерру́био-де-ла-Сере́на () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серена. Занимает площадь 315 км². Население — 2 707 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 177 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бадахоса